Ez a szócikk a hivatalosan bejelentett Xbox One játékokat sorolja fel.

Az exkluzív mező azt jelzi, hogy az Xbox One az egyetlen platform, amelyre a játék megjelent. Ezt a mezőt nem befolyásolja, hogy a játék megjelent kézi videójáték-konzolokra vagy mobiltelefonokra, mivel a játékok ezen változatai általában teljesen eltérnek a nagygépes verzióktól. A mező konzol értéke annyit jelent, hogy a játék ugyan megjelent játéktermi rendszerekre vagy Microsoft Windows, Unix/Linux vagy OS X operációs rendszeren futó személyi számítógépekre, azonban egyetlen másik nyolcadik generációs videójáték-konzolon sem érhető el annak natív változata.

2013. június 18-ig 57 játékot (ebből 38 multi-platform, 11 exkluzív és 8 konzol-exkluzív) jelentettek be.

Xbox One-játékok

Kapcsolódó szócikkek 
 PlayStation 4 játékok listája
 Wii U játékok listája

Jegyzetek